Seznam divizij z zaporedno številko 91.

Seznam 
 Pehotne
 91. pehotna divizija (ZDA)

 Zračnopristajalne
 91. zračnopristajalna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi